burak – rodzaj rośliny
 burak cukrowy
 burak ćwikłowy
 burak liściowy
 burak zwyczajny

Osoby o imieniu Burak
 Burak Delier
 Burak Deniz – turecki aktor
 Burak Eldem
 Burak Gürpinar
 Burak Özçivit – turecki aktor
 Burak Tozkoparan – turecki aktor
 Burak Yeter – turecki producent muzyczny
 Burak Yılmaz – turecki piłkarz

Inne
 Burak – wierzchowiec Mahometa

Zobacz też 
 Buraki – wieś w województwie podlaskim
 Burakumin – japońska grupa społeczna